Jacek Rajchel (1944-), geolog
 Jan Rajchel (1881-1937), doktor praw, adwokat, burmistrz Sanoka
 Jan Rajchel (1964-), generał brygady Wojska Polskiego
 Zbigniew Rajchel (1928-1997), funkcjonariusz UBP, SB i MO
 Zbigniew Rajchel, profesor anatomii
 Zdzisław Rajchel (1910-1940), oficer, urzędnik, ofiara zbrodni katyńskiej